Divine Comédie, poème de Dante Alighieri
 La Divine Comédie (film), film de Manoel de Oliveira (1991).

Voir aussi